Merlos steht für:

 Merlos (Bieben), eine Gehöftgruppe, die zum Stadtteil Bieben der mittelhessischen Stadt Grebenau gehört

Merlos ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Merlos (* 1999), griechischer Hochspringer
 Carlos Garfias Merlos  (* 1951), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Morelia
 Juan Alberto Merlos (1945–2021), argentinischer Radrennfahrer